Hartov memorijalni trofej godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „najkorisnijem igraču lige tijekom regularne sezone”, kojeg izabire Udruženje profesionalnih pisaca u području hokeja na ledu. Nagrada se uručuje na svečanoj ligaškoj ceremoniji (NHL Awards).

Hartov trofej dodijeljen je prvi put u sezoni 1923./24.

Povijest

David Hart donirao je pehar vodstvu NHL-a. Cecil Hart, njegov sin, bio je dugogodišnji trener i glavni direktor Les Canadiensa. Prvobitni Hartov trofej, nazvan po ocu, povučen je 1960. u Dvoranu slavnih. Današnji trofej prozvan je Hartovim memorijalnim odmah potom. 

Pisci Udruženja glasuju za petoricu bodovnim sustavom 10—7—5—3—1 na kraju regularne sezone. Pobjednik biva proglašen na službenoj dodjeli nagrada nakon velike završnice doigravanja.

Popis dobitnika

Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. i 2012./13. skraćene na 48 utakmica.

Statistička kategorija plus-minus pokrenuta je u sezoni 1967./68. Vratarski +/- ne bilježi se.

Zasebna statistika odlikovanih vratara

Statistička kategorija postotka obrana uvedena je u sezoni 1983./84.

 Kratice: P. = pobjeda; I. = izgubljena; P.P. = poraz u produžetku ili nakon kaznenih udaraca; % = postotak obrana; P.P.G. = prosjek primljenih golova; SO = shutout /ˈʃʌt.aʊt/ (čitava utakmica odrađena bez primljenog gola)

Znamenitosti

Gretzkyjevih devet naslova, od čega osam uzastopnih, predstavljaju najveći broj odlikovanja za MVP-ja u sva četiri velika sjevernoamerička natjecanja (uz NHL, tu spadaju MLB, NBA i NFL). Barry Bonds, bejzbolaš, takvo priznanje primio je sedam puta. Gretzky i Messier, bivši suigrači u Edmontonu, jedini su osvajali Hartov trofej s dvama različitim momčadima.

Najodlikovaniji branič jest Eddie Shore s četiri naslova. Vratari znatno rjeđe ulaze u konkurenciju za osvajanje „Harta”; sedmorica su nagrađena, od čega samo Hašek dvaput i to zaredom. Dobitnik 1953./54., vratar Al Rollins, bio je član slabije polovice Izvorne šestorke u momčadi Black Hawksa. Usprkos samo 12 pobjeda i 47 poraza, zadržao je svoj prosjek primljenih golova na „pristojnih” 3,23 te zabilježio pet shutouta, što mu je u konačnici donijelo nagradu.

Joe Thornton jedini je nastupao za dvije momčadi u sezoni osvajanja Hartova trofeja. Odigrao je 23 utakmice za Boston, a ostatak regularne sezone 2005./06. i sljedećih 9 godina za momčad San Josea.

Vratar José Théodore i desno krilo Jarome Iginla završili su glasovanje izjednačeni na prvom mjestu u sezoni 2001./02., a nagrada je otišla u Théodoreove ruke zbog četiri glasačkih listića više na kojima je on bio prvoplasiran (86 : 82).

Izvori

NHL